

Film
Leela  – film indiano del 1947
Leela  – film indiano del 1969 diretto da Govind Saraiya
Leela  – film statunitense del 2002 diretto da Somnath Sen

Personaggi
Leela  – personaggio della serie animata Futurama
Leela  – personaggio della serie televisiva Doctor Who
Leela  – personaggio della serie televisiva Sesame Street

Altro
Leela  – concetto della religione induista e della filosofia indiana
Leela  – gioco da tavolo indiano